En aéronautique, intrados
 En architecture, intrados